Смедс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Смедс, Виктор (1885—1957) — финский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Смедс, Кристиан (род. 1970) — финский драматург и театральный режиссёр, яркая фигура современной европейской сцены.